Andreas Walzer (ur. 1970) – niemiecki kolarz
 Anton Walzer (1902-1962) – ofiara śmiertelna Muru Berlińskiego
 Michael Walzer (ur. 1935) – amerykański filozof